Ez a szócikk tartalmazza a 2012-es Baku Cup páros mérkőzéseit.

A címvédő a Marija Koritceva–Taccjana Pucsak-páros volt, ebben az évben azonban egyikük sem vett részt a versenyen. A tornagyőzelmet az ukrán Irina Burjacsok és az orosz Valerija Szolovjeva párosa szerezte meg, a döntőben 6–3, 6–2-re felülmúlva az Eva Birnerová–Alberta Brianti-duót. Mindkét játékos első WTA-diadalát aratta, beleértve az egyéni és a páros számot is.

Kiemeltek
  Nyina Bratcsikova /  Alekszandra Panova (elődöntő)
  Alla Kudrjavceva /  Tamarine Tanasugarn (negyeddöntő)
  Eva Birnerová /  Alberta Brianti (döntő)
  Irina Burjacsok /  Valerija Szolovjeva (győztes)

Főtábla
 WC = szabadkártyások
 R = feladták
 w/o = az ellenfél visszalépett
 ALT = helyettesek

Eredmények

Jegyzetek

Források
 Eredmények

P